Эрон Энтони Коннолли (; родился 28 января 2000, Голуэй) — ирландский футболист, нападающий клуба английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион», выступающий на правах аренды за клуб «Халл Сити» и сборной Ирландии.

Клубная карьера 
Уроженец Голуэя, Эрон Коннолли начал футбольную карьеру в молодёжной команде ирландского клуба «Мервью Юнайтед» в возрасте 11 лет. Летом 2016 года стал игроком английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион». В основном составе «чаек» дебютировал 22 августа 2017 года в игре Кубка Английской футбольной лиги против «Барнета», заменив Томера Хемеда на 76-й минуте матча.

31 января 2019 года подписал с «Брайтоном» новый контракт, рассчитанный на три с половиной года. В тот же день было объявлено о его переходе в аренду в клуб Лиги 1 «Лутон Таун». Вскоре после этого он получил травму подколенного сухожилия и смог официально перейти в «Лутон Таун» только 2 апреля, восстановившись от травмы. 13 апреля 2019 года дебютировал за «Лутон Таун» в матче против «Чарльтон Атлетик».

27 августа 2019 года Коннолли забил свой первый гол за «Брайтон» в матче Кубка Английской футбольной лиги против «Бристоль Роверс». 31 августа 2019 года Эрон дебютировал в Премьер-лиге в матче против «Манчестер Сити», выйдя на замену Нилу Мопе на 66-й минуте. 5 октября 2019 года впервые вышел в стартовом составе «чаек» в Премьер-лиге в матче против «Тоттенхэм Хотспур». В той игре он забил два мяча и был признан «игроком матча».

2 января 2022 года на правах аренды до конца сезона перешёл в клуб Чемпионшипа «Мидлсбро». Дебютировал 15 января в домашней встрече против «Рединга» (2:1), выйдя в стартовом составе.

6 января 2023 года было объявлено, что Эрон Коннолли отправляется в аренду в английский клуб «Халл Сити» до конца сезона.

Карьера в сборной 
Коннолли выступал за сборные Ирландии до 17, до 18, до 19 лет и до 21 года.

В составе сборной Ирландии до 17 лет стал лучшим бомбардиром отборочного турнира к чемпионату Европы 2017 года среди юношей до 17 лет, забив в нём семь мячей в шести матчах. На самом чемпионате Европы до 17 лет, прошедшем в Хорватии, Коннолли сыграл во всех четырёх матчах своей сборной, но мячей не забил. Ирландия проиграла в четвертьфинале Анлии и выбыла из турнира.

В июне 2019 года сыграл на Тулонском турнире в составе сборной Ирландии до 21 года, забив гол в матче против сборной Китая.

5 октября 2019 года получил вызов в главную сборную Ирландии на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы против сборных Грузии и Швейцарии. 12 октября 2019 года дебютировал за сборную Ирландии в игре против сборной Грузии, заменив Джеймса Коллинза на 79-й минуте матча. 15 октября впервые вышел в стартовом составе сборной Ирландии в матче против Швейцарии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Брайтон энд Хоув Альбион»
 Профиль футболиста на официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион» 
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Мидлсбро»